Niobchlorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Niob und Chlor. Diese sind:
 Niob(III)-chlorid (NbCl3)
 Niob(IV)-chlorid (NbCl4)
 Niob(V)-chlorid (NbCl5)